Blasewitz steht für:
 Blasewitz, Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Blasewitz (Stadtbezirk), Stadtbezirk von Dresden, Sachsen

Schiffe:
 Blasewitz (Schiff, 1876), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Blasewitz (Schiff, 1888), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Blasewitz (Schiff, 1900), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft